El término diplomacia puede referirse al "conjunto de los procedimientos que regulan las relaciones entre los Estados" (RAE).

Relaciones entre estados 
 La diplomacia, el arte y la práctica de las relaciones entre estados. Véase:
 Diplomacia coercitiva
 Diplomacia de guerra
 Diplomacia de cañonero
 Diplomacia del ping-pong
 Diplomacia del dólar
 Diplomacia del garrote (también llamada «el Gran Garrote»)
 Diplomacia hispano-americanista de la Gran Colombia (llevada a cabo en el siglo XIX entre países hispanoamericanos para impedir que España los recolonizara)
 Diplomacia vaticana, las relaciones diplomáticas de la sede de la Iglesia católica.
 Diplomacia, un libro escrito y publicado en 1994 por el estadounidense Henry Kissinger.

Cine y televisión 
 «Diplomacia suiza», el noveno episodio de la cuarta temporada de la serie de televisión The West Wing.